Ел Авахе има више значења:

 Ел Авахе, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Авахе (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику